Franz Müllner ist der Name folgender Personen:

* Franz Müllner (Politiker, 1878) (1878–1955), österreichischer Finanzbeamter und Politiker (CSP), Nationalratsabgeordneter
 Franz Müllner (Politiker, 1896) (1896–1980), österreichischer Landwirt und Politiker (ÖVP), Landtagsabgeordneter in Niederösterreich